Petr Zmrzlík může být:

 Petr Zmrzlík ze Svojšína (starší) († 1421) – husitský šlechtic, nejvyšší mincmistr
 Petr Zmrzlík ze Svojšína (mladší) († 1462) – kališnický šlechtic a válečník, syn Petra Zmrzlíka staršího
 Petr Placák (* 1964) – pseudonym českého spisovatele